Эргли:
 Эргли — населённый пункт в Эргльской волости Эргльского края Латвии.
 Эргли — населённый пункт в Брунавской волости Бауского края Латвии.
 Эргли — бывшая железнодорожная станция на линии Рига — Эргли Латвийской железной дороги.